Peffekoven ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Peffekoven (1931–2017), Schiffbauer im Ruhestand und Ehrenkommandant der Beueler Stadtsoldaten
 Rolf Peffekoven (1938–2019), deutscher Finanzwissenschaftler

Peffekoven ist 
 Peffekoven (Wipperfürth), ein Ortsteil der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen